Momodou Bojang ist der Name folgender Personen:

* Momodou Bojang (Politiker), gambischer Politiker 
 Momodou Bojang (Fußballspieler) (* 2001), gambischer Fußballspieler